Die Nacht vor Weihnachten bezeichnet:
 Die Nacht vor Weihnachten (Gogol), Erzählung von Nikolai Gogol
 Die Nacht vor Weihnachten (Oper), Oper von Nikolai Rimski-Korsakow (1895)
 Die Nacht vor Weihnachten (Film), sowjetischer Spielfilm von Alexander Rou